Osoby noszące nazwisko Denning:
 William Frederick Denning (1848-1931) – brytyjski astronom
Miejscowości w USA:
 Denning – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Denning – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Gminy w USA:
 Denning (ang. Denning Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Denning (ang. Denning Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Utwory geologiczne ciał niebieskich:
 Denning – krater księżycowy
 Denning – krater marsjański